Valentine Carette est une actrice, metteure en scène, réalisatrice et scénariste française, née le 7 mars 1984 à Montpellier.

Elle chante, écrit et compose au sein du groupe The Ghost Dance avec le musicien Frank Williams.

Elle est représentée par l’agence Cinéart.

Biographie 

D'origine algérienne par sa mère, Valentine Carette grandit à Montpellier, elle commence la danse à l'âge de  et poursuit sa formation au Conservatoire régional de danse de Montpellier jusqu'à ses .

En 2002, à , elle entre à l’École supérieure d'art dramatique de Montpellier dirigée par l'acteur Ariel Garcia Valdès, où elle rencontre notamment l'auteur et metteur en scène Alain Béhar.

Par la suite, au théâtre elle joue dans les mises en scène de Jean-Claude Fall, Alain Béhar, Gilbert Rouvière, Lazare, Marie Christine Soma, Élisabeth Chailloux, Olivier Coulon-Jablonka, Didier Galas, Clara Le Picard, Robert Cantarella. 

Au cinéma elle travaille avec les cinéastes Nicola Sornaga, Shanti Masud, Valérie Massadian, Nicolas Maury, Pierre Salvadori, Hubert Viel, Eugène Green, Nadav Lapid et Sarah Lasry.

En 2007, elle est actrice et assistante à la mise en scène sur le tournage du film Monsieur Morimoto du réalisateur Nicola Sornaga, elle y rencontre le musicien Frank Williams. Débute alors une collaboration qui s’étendra au cinéma et au théâtre et durera jusqu’à aujourd’hui : Frank Williams invite Valentine Carette à faire partie de son groupe : Frank Williams and The Ghost Dance, et ils se produisent en France et en Europe, ils participent  également à de nombreux projets théâtraux ou cinématographiques, comme interprètes et comme compositeurs.

Ensemble, ils sortent l’album "Temptation I’m yours" et l’EP "Totem Girl"

En 2014, Valentine Carette réalise son premier documentaire Tête Brulée, produit par Kidam, primé au Festival Silence On Court.

En 2015, elle crée avec l’actrice Sigrid Bouaziz "Je veux, Je veux", autour d’écrits de Sylvia Plath, à La Ménagerie de Verre à Paris.

Entre 2010 et 2020, elle collabore à plusieurs occasions à la rédaction des "Cahiers du Cinéma" .

Entre 2016 et 2019, à l’invitation du metteur en scène et auteur Lazare elle anime des ateliers de pratique théâtrale avec des demandeurs d'asile pour Emmaüs Solidarité - Paris et développe un documentaire sur ces années passées au Centre d’hébergement d’urgence Jean Quarré (présentation du film en cours au WIIP 2018 à Saint Ouen)

De 2016 à 2018, elle est comédienne et danseuse pour le chorégraphe Salia Sanou sur la pièce "Du désir d'horizons".

En 2015 elle rencontre le musicien Babx (David Babin), ils travaillent ensemble sur plusieurs projets de clips, de films ou de spectacles : 

 Alpiniste, clip de Babx que Valentine Carette réalise

 Les Saisons Volatiles film que David Babin co-réalise avec Yvan Schreck

 Vous n’étiez pas là, spectacle musical mis en scène par Valentine Carette, d’après un texte d’Alban Lefranc, sur une musique de Babx ( 2020)

Puis en 2022 Valentine Carette met en scène la pièce : "N’entre pas sagement dans la nuit", toujours d’après des textes de l’auteur Alban Lefranc, en compagnie toujours de Babx et aussi de Frank Williams (création au Printemps de Comédiens - Warm up 2022 à Montpellier)

En 2016, elle crée avec les actrices Sigrid Bouaziz, Victoire Du Bois et Julie Moulier la Compagnie Wanda, dont elle prend la direction artistique en 2019.

En 2020 à la demande du Festival International du Cinéma Méditerranéen de Montpellier ou Cinemed, elle présente l'émission Cinemed TV, durant tout le festival.

En 2023, elle crée "L’Hypothèse de la foudre", poursuivant sa collaboration avec l’auteur Alban Lefranc, au Théâtre La Vignette à Montpellier et au Théâtre Molère - scène national de Sète.

Distinctions 
 Prix du Jury du festival Silence, on court ! (Paris) en 2015 pour le film Tête Brûlée

Discographie

Albums studio 

 2017 : Wild Boys - La Fugitive (La Fugitive / Believe)
 2015 : The World is Not My Home - La Fugitive (La Fugitive / Believe)
 2014 : Totem Girl - Frank Williams & the Ghost Dance - (La Fugitive / Believe)
 2011 : Temptation I'm Yours - Frank Williams & the Ghost Dance(La Fugitive / Believe)

Filmographie (actrice)

Cinéma 

 2022 : Buka de Anastasia Pavlovic Court - Métrage)
 2021 : La verrue de Sarah Lasry (Court - Métrage)
 2020 : Louloute de Hubert Viel
 2019 : Synonymes de Nadav Lapid
 2018 : En liberté de Pierre Salvadori
 2018 : En attendant les barbares de Eugène Green
 2018 : Undead Woman de Santi Masud (Court- métrage)
 2017 : Milla de Valérie Massadian
 2016 : Métamorphoses de Shanti Masud (Court-métrage)
 2013 : Virginie ou la Capitale de Nicolas Maury
 2013 : Eyjafjallajokull (Le Volcan) de Alexandre Coffre
 2010 : Extases de Cheyenne Caron

Filmographie (autrice - réalisatrice) 

 2023: NEF (en développement)
 2021 : Elli attend (en post production)
 2020 : Cinemed TV ( émission)
 2020 : Adelante co-réalisé avec Azyadé Bascunana
 2017 : Alpiniste (clip) pour le musicien Babx
 2014 : Tête Brûlée

Théâtre  (actrice)   

 2022 : Molière Park - Robert Cantarella (R&C / scène nationale de Maubeuge)
 2022 : N'entre pas sagement dans la nuit - Valentine Carette (Wanda / Le Printemps des Comédien)
 2020 : Vous n'étiez pas là - Babx & Valentine Carette (Wanda / Halle Tropisme)
 2019 : Silver Factory – Clara Le Picard (Compagnie à Table)- Centquatre Paris / Festival d’Avignon
 2016 : Paris nous appartient - Olivier Coulon Jablonka (Moukden Théâtre)
 2015 : Je Veux Je Veux – Valentine Carette et Sigrid Bouaziz (Wanda / Ménagerie de Verre - Pariss)
 2014 : Angelus Novissimus - Alain Béhar (Quasi)
 2014 : Au Pied du Mur Sans Porte – Lazare (Vita Nova - Théâtre de la Ville Abesses)
 2013 : Parlaparole - Didier Galas (TNB)
 2013 : Par hasard et pas rasé - Philippe Duquesne & Camille Grandville (Monfort Théâtre)
 2013 : Le Baladin du monde occidental - Elisabeth Chailloux (TQI)
 2012 : Les Vagues - Marie-Christine Soma  (Théâtre de la Colline - Paris)
 2011 : La Belle au bois - Michael Dusautoy (TQI)
 2011 : Chez les notres - Olivier Coulon Jablonka (Moukden Théâtre)
 2010 : Il était une fois Germaine Tillion - Xavier Marchand
 2009 : Des batailles - Olivier Coulon Jablonka (Moukden Théâtre)
 2008 : Manège - Alain Béhar (Quasi)
 2007 : Les illusions vagues - Olivier Coulon Jablonka (Moukden Théâtre)
 2006 : Des fins, épilogue de Molière - Alain Béhar (Quasi)
 2005 : Famille d'artistes - Jean Claude Fall ( CDN Les Treize Vents)
 2004 : Le Mariage de Figaro - Gilbert Rouvière

Théâtre  (metteuse en scène)   

 2023 : L'Hypothèse de la foudre - Textes d'Alban Lefranc
 2022 : N'entre pas sagement dans la nuit - Textes d'Alban Lefranc
 2022 : Rings invisibles - Textes d'Alban Lefranc
 2020 : Vous n'étiez pas là - Textes d'Alban Lefranc
 2019 : L'amour la gueule ouverte - Textes d'Alban Lefranc (lecture)
 2015 : Je Veux, Je Veux - co-mis en scène avec Sigrid Bouaziz

Notes de références 

Actrice française de théâtre
Actrice française de cinéma
Metteuse en scène française
Réalisatrice française de cinéma
Scénariste français
Chanteuse française du XXIe siècle
Compositrice française